Cette liste reprend les 794 joueurs de football qui ont évolué au RSC Anderlecht depuis la fondation du club.

Date de mise à jour des joueurs :  et de leurs statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Annexes

Notes et références

Sources et liens externes 
  Liste des joueurs du RSC Anderlecht sur WorldFootball
  Royal Sporting Club Anderlecht History

Royal Sporting Club Anderlecht
Anderlecht